Чжу Фанъю́й (; род. 5 января 1983 года, Лючжоу, ГЧАР) — китайский профессиональный баскетболист, всю карьеру выступал за клуб китайской баскетбольной ассоциации «Гуандун Саузерн Тайгерс» и национальную сборную Китая. Выступает на позиции тяжёлого форварда. Прозвище - трёхочковый дождь ().

Карьера

Клубная карьера 
С 2000 года выступает в национальном чемпионате Китая за клуб «Гуандун Саузерн Тайгерс». Семикратный чемпион КБА, трижды становился серебряным призёром ассоциации.

Международная карьера 
В составе национальной сборной Китая принимал участие в трёх олимпиадах: 2004, 2008 и 2012 годов. После неудачного выступления на Олимпиаде в Лондоне вместе с несколькими игроками национальной команды заявил о завершении международной карьеры.

Достижения 
  Китай
 Серебряный призёр чемпионата Азии: 2009
 Серебряный призёр Азиатских игр: 2002 
 Чемпион Азии: 2011
 Чемпион Азиатских игр: 2006, 2010

  Гуандун Саузерн Тайгерс
 Чемпион Китайской баскетбольной ассоциации: 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011
 Серебряный призёр КБА: 2003, 2007, 2012

Личная жизнь 
Окончил Гуандунский технологический университет. В 2007 году Чжу женился на олимпийской чемпионке 2004 года по ритмической гимнастике Ху Мэй ().

Статистика в КБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Китая
Игроки сборной Китая по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки «Гуандун Саузерн Тайгерс»